

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Biernatów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Szprotawa 
 Biernatów – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce